Явленский — фамилия; имеет женскую форму Явленская.
 Явленский, Алексей фон (1864—1941) — русско-немецкий художник-экспрессионист
 Явленский, Дмитрий Георгиевич (1866—?) — российский государственный деятель, действительный статский советник.

См. также 
 Явлинский